La Verde puede referirse a:

 La Verde, paraje del Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Verde, paraje del Partido de Rauch, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Verde, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Balneario La Verde, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 La Verde, localidad de España;
 Estación La Verde, estación de ferrocarril en La Verde, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Laguna La Verde, espejo de agua en la Provincia de Santa Fe, Argentina.